Бистрица је чест топоним словенског порекла, присутан у југоисточној, али и централној и источној Европи. Обично је везан уз брзе водотокове које одликује бистра вода.

Хидроними 
Као хидроним, може бити река у некој од држава:

Србија:
 Призренска Бистрица, река на Косову и Метохији, која протиче кроз Призрен;
 Дечанска Бистрица, река на Косову и Метохији;
 Кожњарска Бистрица, река на Косову и Метохији;
 Лоћанска Бистрица, река на Косову и Метохији;
 Пећка Бистрица, река на Косову и Метохији;
 Бистрица (притока Ибра), река на Косову и Метохији, десна притока Ибра;
 Бистрица река (Пирот), Бистрица река притока Нишаве, река у југоисточној Србији, у пиротском крају, притока Нишаве;
 Бистрица (притока Власине), река у југоисточној Србији, притока Власине;
 Бистрица (притока Јужне Мораве), река у југоисточној Србији, притока Јужне Мораве;

Босна и Херцеговина:
 Бистрица (притока Врбаса), река у БиХ, десна притока Врбаса;
Федерација Босне и Херцеговине:
 Бистрица (Ливно) (en), река у Федерацији БиХ, БиХ, која протиче кроз Ливно;
 Република Српска:
 Бистрица (притока Дрине), река у Републици Српској, БиХ, лева притока Дрине, код Брода на Дрини;

Црна Гора:
 Бистрица (десна притока Лима), река у Црној Гори, притока Лима код Бијелог Поља;

Пољска:
 Бистрица (притока Одре) (пољ. -{Bystrzyca}-), река у Пољској, притока Одре;
 Бистрица (притока Вјепжа) (пољ. -{Bystrzyca}-), река у Пољској, притока Вјепжа;
 Бистрица Душњицка (пољ. -{Bystrzyca Dusznicka}-), река у Пољској, лева притока Нисе Клодске (улива се код града Кладско);
 Бистрица Ломњицка (пољ. -{Bystrzyca Łomnicka}-), река у Пољској, лева притока Нисе Клодске (улива се код града Кладска Бистрица);

Украјина:
 Бистрица (Украјина) (), река у Украјини, десна притока Дњестра;
 Бистрица Солотвинска (), притока Бистрице у Украјини;
 Бистрица Надвирњанска (), притока Бистрице у Украјини.

Грчка:
 Бистрица (Грчка), река у Грчкој у Егејској Македонији;

Албанија:
 Бистрица, река у јужној Албанији, код града Саранде;
 Буштрица или Бистрица, област и река у северној Албанији, улива се у Дрим;

Словенија:
 Камнишка Бистрица (река), река у Словенији;
 Тржичка Бистрица, река у Словенији

Румунија:
 Бистрица (Румунија) (рум. -{Bistriţa}-), река у Румунији;

Русија:
 Бистрица (притока Вјатке), река у Русији, притока Вјатке;
 Бистрица (Лењинградска област), река у Русији, отока језера Врево;

Ојконими 
Као ојконим се може односити на насељена места у некој од држава:

Србија:
 Бистрица (Лазаревац), насеље у општини Лазаревац,
 Бистрица (Лепосавић), насеље у општини Лепосавић,
 Бистрица (Лесковац), насеље у општини Лесковац, 
 Бистрица (бивше насеље), насеље из 16. и 17. века на подручју данашњег Новог Сада;
 Бистрица (Нови Сад), градска четврт Новог Сада, позната и као Ново Насеље,
 Бистрица (Петровац), насеље у општини Петровац на Млави, 
 Бистрица (Црна Трава), насеље у општини Црна Трава,
 Бистрица (Нова Варош), насеље у општини Нова Варош;

Босна и Херцеговина:
Федерација Босне и Херцеговине:
 Бистрица (Зеница), насеље у општини Зеница, 
 Бистрица (Јајце), насеље у општини Јајце, 
 Бистрица (Фојница), насеље у општини Фојница, 
 Бистрица (Жепче), насеље у општини Жепче, 
 Бистрица (Горњи Вакуф-Ускопље), насеље у општини Горњи Вакуф-Ускопље,
Република Српска:
 Бистрица (Приједор), насеље у општини Приједор, 
 Бистрица (Бања Лука), насеље и месна заједница града Бање Луке,
 Бистрица (Градишка), насеље у општини Градишка, 

Црна Гора:
 Бистрица (Мојковац), насеље у општини Мојковац;
 Морачка Бистрица, насеље у општини Колашин;

Северна Македонија:
 Бистрица (Битољ), насеље у општини Битољ;
 Бистрица (Чашка), насеље у општини Чашка;

Хрватска:
 Бистрица (Слатина), насеље у саставу града Слатине;
 Марија Бистрица, насеље и седиште општине у Крапинско-загорској жупанији;

Словенија:
 Бохињска Бистрица, насеље у општини Бохињ;
 Бистрица на Сутли, насеље и општина у Савињској регији;
 Бистрица на Драви, насеље;
 Бистрица при Тржичу, насеље;
 Илирска Бистрица, град;
 Словенска Бистрица, град;
 Бистрица (Накло)
 Бистрица (Литија)
 Бистрица (Козје)
 Бистрица (Шентруперт)
 Бистрица (Чрномељ)

Бугарска:
 Бистрица (Благоевград), село у општини Благоевград;
 Бистрица (Дупница), село у општини Дупница;
 Бистрица (Софија), село у општини Софија;

Румунија:
 Бистрица (град), град;
 Бистрица (Мехединци), село у округу Мехединци;

Пољска:
 Бистрица Клодска, град;

Словачка:
 Банска Бистрица, град;
 Повашка Бистрица, град;

Види још 
 Бистрице

Референце